

Пшестшеле — село в гміні Єдвабне Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Пшестшеле — село в гміні Райґруд Ґраєвського повіту Підляського воєводства